Watertoren (IJmuiden Dokweg)
 Watertoren (IJmuiden Evertsenstraat)